Смоленщина:
 Смоленщина — историко-этнографическая область на территории современной  Смоленской области.
 Смоленщина — село в Иркутском районе Иркутской области.
Смоленщина — ж.-д. остановочная платформа в Иркутской области.